Heidkrug ist der Name folgender Orte:

 Heidkrug (Delmenhorst), Ortsteil von Delmenhorst
 Heidkrug (Kirchlinteln), Ortsteil von Kirchlinteln
 Heidkrug (Kayhude), Ortsteil von Kayhude